Бойл(ь) () — шотландське та ірландське прізвище з норманськими коренями, а також топонім.

Прізвище 
 Браєн Бойл (; 1984) — американський хокеїст.
 Віллард Бойл (; 1924—2011) — американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики (2009).
 Ден Бойл (; 1976) — канадський хокеїст.
 Денні Бойл (; 1956) — британський кінорежисер і продюсер.
 Лара Флінн Бойл (; 1970) — американська акторка.
 Пітер Бойл (; 1935—2006) — американський актор.
 Роберт Бойль (; 1627—1691) — англійський хімік, фізик і філософ, один із засновників Лондонського королівського товариства.
 Сюзан Бойл (; 1961) — шотландська співачка,

Топонім 
 Бойл () — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.

Інше 
 Клан Бойл () — один з рівнинних шотландських кланів та один з кланів Ірландії.
 11967 Бойл (11967 Boyle) — астероїд головного поясу, відкритий 12 серпня 1994 року.
 Бойли (від  — варений) — рибальські насадки, що використовуються у риболовлі.

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища